

Mathématiques 
 2 000 est un entier naturel de quatre chiffres.

Calendrier et évènements 
2000 est un millésime désignant une année civile ou année de calendrier. 

Dans les calendriers grégorien et pour partie julien, ce millésime 2000 marque le début des grands évènements de la  des années 2000 ou ceux de la fin de la décade des années 2000 av. J.-C.

Plus précisément, ce millésime 2000 est marqué par des évènements répertoriés dans la :catégorie:2000.

Toponyme 
2000 est un nombre qui se rencontre dans divers toponymes, en référence soit au millésime (cf. supra) exprimant la modernité, soit à une altitude :

Odonyme 
 Résidence 2000, notamment à :
 Pont-de-Buis-lès-Quimerch,  dans le Finistère.	
 Isigny-le-Buat, dans la Manche.	
 etc.
 Rond-point 2000, notamment à :
 Le Grau-du-Roi dans le Gard
 etc.

Lieu-dit 
 Arc 2000, zone de la station de ski alpin des Arcs, nommée d'après son altitude.

Œuvres 
 2000 est le troisième album studio de Mathieu Boogaerts, sorti en 2002.

Références et localisations 

Homonymie de nombre